L'expression Moral des ménages peut désigner :

Le Moral des ménages ou enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages est une étude statistique de l'INSEE.
Le moral des ménages (roman), un roman de Éric Reinhardt paru aux éditions Stock en 2002. 
Le moral des ménages (disque), un album musical de Céline Caussimon édité en 2007 par Le Chant Du Monde.